Лоуел има више значења:
 Лоуел
 Лоуел (Вермонт)
 Лоуел (Канзас)
 Лоуел (Масачусетс)
 Лоуел (Мичиген)
 Лоуел (Арканзас)
 Лоуел (Висконсин)
 Лоуел (Индијана)
 Лоуел (Орегон)
 Лоуел (Охајо)
 Лоуел (Северна Каролина)